Craig Lee Ludwig (né le  à Rhinelander au Wisconsin) est un défenseur professionnel américain de hockey sur glace ayant joué pour les Canadiens de Montréal, les Islanders de New York, les North Stars du Minnesota et les Stars de Dallas dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ludwig était surtout reconnu pour son habileté à bloquer les tirs adverses.

Craig Ludwig a remporté une Coupe Stanley avec les Canadiens en 1986 ainsi qu'une autre avec les Stars en 1999, l'année où il a pris sa retraite. Après sa retraite, Ludwig a occupé le poste d'assistant entraîneur pour les Grizzlies de l'Utah et les Stars de Dallas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1979-1980 || Université du Dakota du Nord || NCAA || 33|| 1|| 8|| 9|| 32||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1980-1981 || Université du Dakota du Nord || NCAA || 34|| 4|| 8|| 12|| 48||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1981-1982 ||Université du Dakota du Nord|| NCAA || 47|| 5|| 26|| 31|| 70||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1982-1983||Canadiens de Montréal || LNH|| 80|| 0|| 25|| 25|| 59|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1983-1984|| Canadiens de Montréal || LNH|| 80|| 7|| 18|| 25|| 52|| 15|| 0|| 3|| 3|| 23
|-
|1984-1985|| Canadiens de Montréal || LNH|| 72|| 5|| 14|| 19|| 90|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|1985-1986|| Canadiens de Montréal || LNH|| 69|| 2|| 4|| 6|| 63|| 20|| 0|| 1|| 1|| 48
|-
|1986-1987|| Canadiens de Montréal || LNH|| 75|| 4|| 12|| 16|| 105|| 17|| 2|| 3|| 5|| 30
|-
|1987-1988|| Canadiens de Montréal || LNH|| 74|| 4|| 10|| 14|| 69|| 11|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|1988-1989|| Canadiens de Montréal || LNH|| 74|| 3|| 13|| 16|| 73|| 21|| 0|| 2|| 2|| 24
|-
|1989-1990|| Canadiens de Montréal || LNH|| 73|| 1|| 15|| 16|| 108|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
|1990-1991|| Islanders de New York || LNH|| 75|| 1|| 8|| 9|| 77||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1991-1992|| North Stars du Minnesota || LNH|| 73|| 2|| 9|| 11|| 54|| 7|| 0|| 1|| 1|| 19
|-
|1992-1993|| North Stars du Minnesota || LNH|| 78|| 1|| 10|| 11|| 153||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1993-1994|| Stars de Dallas || LNH|| 84|| 1|| 13|| 14|| 123|| 9|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
|1994-1995|| Stars de Dallas || LNH|| 47|| 2|| 7|| 9|| 61|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1995-1996|| Stars de Dallas || LNH|| 65|| 1|| 2|| 3|| 70||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997|| Stars de Dallas || LNH|| 77|| 2|| 11|| 13|| 62|| 7|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
|1997-1998|| Stars de Dallas || LNH|| 80|| 0|| 7|| 7|| 131|| 17|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
|1998-1999|| Stars de Dallas || LNH|| 80|| 2|| 6|| 8|| 87|| 23|| 1|| 4|| 5|| 20

| 1256|| 38|| 184|| 222|| 1437|| 177|| 4|| 24|| 28|| 244

Références

Naissance en mars 1961
Naissance dans le comté d'Oneida (Wisconsin)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Islanders de New York
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Stars de Dallas
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace